Sevillano ist der Familienname folgender Personen:
 Carlos Sevillano (* 1940), spanischer Basketballspieler
 Enrico Sevillano (* 1968), philippinisch-US-amerikanischer Schachspieler
 Iván Sevillano Pérez (* 1974), spanischer Musiker, siehe Huecco
Miguel Sevillano (1928–1998),  argentinischer Radrennfahrer